Цоргонь ліга 2007/08 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Кожна з 12 команд зіграла 33 матчі (три кола). Чемпіонський титул вдруге здобула Артмедія.

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Спартак (Трнава) взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як фіналіст Кубку Словаччини 2007—2008
2. Після закінчення сезону клуб Сенець злився з клубом ДАК 1904.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2007–2008
Словаччина
Словаччина